Campanella ima više značenja:
 Campanella, Asti
 Campanella, Brescia
 Campanella, Messina
 Campanella, Verona
 Campanella, Vicenza